Hà Lâm (Lâm Đồng)
 Hà Lâm (Thanh Hóa)